Deichman ist der Familienname folgender Personen:

 Bartholomæus Deichman (1671–1731), norwegischer Geistlicher
 Carl Deichman (1700 oder 1705–1780), norwegischer Fabrikbesitzer und Büchersammler

Siehe auch:
 Deichmann